Frame es un término en inglés que puede hacer referencia a:

 en cinematografía, fotograma;
 en informática, cuadro;
 en sistemas de comunicaciones, frame relay.